Laguna Escondida kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Laguna Escondida (sjö i Argentina),

Chile 

 Laguna Escondida (sjö i Chile),

Mexiko 

 Laguna Escondida, Mexiko, ort, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar